Нидвудский лес () — древний лес в Стаффордшире, по большей части утраченный в XVIII веке.

Нидвудский лес был охотничьими королевскими угодьями сына Генриха III, короля Англии, Эдмунда, в 1266 году. Он принадлежал герцогству Ланкастерскому, пока не перешёл во владения короля Генриха IV.

В 1776 году Фрэнсис Ноэль Кларк Манди в частном порядке, при поддержке Эразма Дарвина, Анны Сьюард и Брука Бутби опубликовал книгу стихов под названием Needwood Forest, в которой была поэма с тем же названием. Анна Сьюард воспринимала это стихотворение как «одно из самых красивых местных стихов». Цель стихов Манди была в том, чтобы противостоять призывам о разбиении леса. Сама Сьюард написала поэму «Падение Нидвудского леса» — The fall of Needwood Forest.

В настоящее время площадь леса — 38,19 км2. Здесь есть двадцать ферм, основной доход которым приносит молочное животноводство. 2 км2 леса сохранено. Некоторые части леса все ещё открыты для публики.

Примечания

Литература 
 Needwood Forest, 1776, by Francis Noel Clarke Mundy, Brooke Boothby, Erasmus Darwin and Anna Seward
Лесные массивы Англии